Я́копо Болонский, Я́копо да Боло́нья (; , творил в 1340—1360 гг.) — итальянский композитор и теоретик музыки, представитель течения Ars nova.

Принадлежит к старшему поколению Ars nova, он современник Герарделло Флорентийского и Джованни Флорентийского.

Якопо известен своими мадригалами; ему приписываются 25 двухголосных и несколько трёхголосных мадригалов.
Трёхголосные мадригалы утверждаются в итальянской музыке только после 1340 г., произведения Якопо — первые их образцы. Он сочинил также несколько качч и произведений, объединяющих каччу и мадригал.

Написанная около 1350 г. музыка мадригала «Non al suo amante» на слова Петрарки является единственным музыкальным сопровождением поэзии Петрарки, современным поэту.
Наиболее известный мадригал Якопо — «Fenice fu'», написанный около 1360 г.

28 сочинений Якопо Болонского входят в кодекс Скварчалупи — большое собрание музыки XIV века, долгое время принадлежавшее семейству Медичи и хранящееся сейчас во флорентийской библиотеке Лауренциана.
Этот сборник является основным источником музыки стиля Ars nova, он содержит также работы Франческо Ландини.

Кроме музыкальных сочинений, перу Якопо принадлежит небольшой теоретический трактат «L’arte del biscanto misurato» (Искусство мензурального двухголосия). Вероятно, это свидетельствует о том, что он был университетским преподавателем.

Возможно, Якопо Болонский служил при дворах Висконти в Милане и делла Скала в Вероне.

Дискография 
 Jacopo da Bologna: Madrigali e Cacce (ансамбль «La Reverdie»)
 Guillaume de Machaut & Le Codex Faenza (ансамбль «Tre Fontane»)

Примечания

Источники 
 Т. Ливанова, История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник в 2-х тт. Т. 1. — М.: Музыка, 1983.

Композиторы Италии XIV века
Композиторы по алфавиту